Robert Cottingham – pittore statunitense
 Robert Cottingham – schermidore statunitense